Johan Sjöberg kan syfta på:

Sport
Johan Sjöberg (fotbollsspelare)

Underhållning
Johan Sjöberg (författare), rollspelskonstruktör
Johan Sjöberg (musiker)

Politiker
Johan Sjöberg (1816–1897), riksdagsman
Johan Sjöberg i Bodaryd, riksdagsman